Михаил Земцов:
 Земцов, Михаил Григорьевич (1688—1743) — русский архитектор.
 Земцов, Михаил Евстафиевич (1869—?) — депутат Государственной думы I созыва от Екатеринославской губернии.